En velar frikativa är ett konsonant språkljud. Det finns i två varianter:

 Tonlös velar frikativa, IPA-tecken 
 Tonande velar frikativa, IPA-tecken

Se även
Velar konsonant
Frikativa

Fonetik
Konsonantljud